Вотінов Африкан Іванович (1918—1967) — старшина РА, Герой Рвдянського Союзу.
 Вотінов Максим Андрійович (* 1988) — російський футболіст, нападник клубу «Балтика» (Калінінград).
 Вотінов Олександр Володимирович — оператор-постановник Одеської кіностудії, заслужений працівник культури України.
 Вотінов Степан Парфенович (1907—1943) — старший сержант РА, Герой Рвдянського Союзу.

Примітки